Lätt flugvikt i boxning vid de olympiska sommarspelen 2004 i Aten arrangerades i Peristeri Olympic Boxing Hall, Grekland. Lätt flugvikt har en övre gräns på 48 kilo.

Medaljörer

Schema

Matchträd

Boxning vid olympiska sommarspelen 2004